PTR:
 сокращение от , может означать:
 название ресурсной записи DNS, связывающей имя хоста и каноническое имя хоста (используется для реализации обратного DNS);
 название указателя в ассемблере и языках низкого уровня.
 сокращение от ,  оплата за чтение рекламных объявлений или рекламных писем на рекламных сайтах.
  - вид холодильной установки для получения температур 70 K и 4 K.